Shi, de romanisatie van een Chinese achternaam:
Shi (史)
Shi (士)
Shi (师)
Shi (師)
Shi (時)
Shi (施)
Shi (石)
Stolen Horse International
Shimojishima Airport
Japanse gemeente